Heracleum australe är en flockblommig växtart som först beskrevs av Hartm., och fick sitt nu gällande namn av Sergei Sergeevich Stankov. Heracleum australe ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
australe